Брази́лиа — модифицированное русское написание названия бразильской столицы и некоторых связанных с ней объектов. По действующим официальным правилам транскрипции, по словарям географических названий, нормативное написание — Бразилия (совпадает с русским названием страны).

Брази́лиа может означать:

 Бразилиа — город, столица Бразилии.
 Бразилиа — городская агломерация в Бразилии.
 «Бразилиа» — бразильский футбольный клуб.
 Бразилиа — аэропорт к югу от столицы Бразилии.

См. также 
 
 Бразил (значения)